Беххофен може бити:

 Беххофен (Средња Франконија), општина у округу Ансбах, у њемачкој покрајини Баварска.
 Беххофен (Палатинат), општина у округу Југозападни Палатинат, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.